Биагнэ Эрса Негбре (Elsa Biagne Negbre, род. 11 мая 1992) — ивуарийская шашистка (международные шашки). Победительница первого чемпионата Африки (2018), четырёхкратная чемпионка Кот-д’Ивуара (2012, 2013, 2014, 2018). Участница чемпионата мира 2019 года (15-е место). Кандидат в мастера ФМЖД (CMFF). Тренер Хуо Ди Гури.

Ссылки 
 Профиль на сайте ФМЖД
 Профиль на сайте KNDB

Примечания 

Шашисты Кот-д’Ивуара